Aastad ist der Familienname folgender Personen:

 August Aastad (1887–1940), norwegischer Politiker
 Erling Aastad (1898–1963), norwegischer Leichtathlet
 Kjersti Aastad (* 1980) norwegische Politikerin
 Knut Aastad Bråten  (* 1976), norwegischer Musiker, Autor und Redakteur